Первомайское Лесничество — посёлок в Аннинском районе Воронежской области России.

Входит в состав городского поселения Анна.

География

Улицы 
 ул. Ореховая.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района